Lexantzü-Zünharre (en francès i oficialment Lichans-Sunhar) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes d'Aloze-Ziboze-Onizegaine al nord, Liginaga-Astüe a l'est, Altzai-Altzabeheti-Zunharreta a l'oest, Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine al sud-oest, Etxebarre i Ligi-Atherei al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa